Соревнования по самбо в рамках летней Универсиады 2013 года в Казани прошли 14-16 июля в Татнефть Арене. В программу Универсиад самбо было включено впервые. Соревнования по боевому самбо не проводились.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Летняя Универсиада 2013 года — самбо

Соревнования на летней Универсиаде 2013
Универсиада
Универсиада
2013